Nostrand Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Eastern Parkway Line
 Nostrand Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Fulton Street Line